Улица Ве́рхняя Хохло́вка — улица в Москве, в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа.

Название 
Улица названа 27 июня 1928 года в честь деревни Хохловка, которая ранее существовала на данном месте. Деревня Хохловка известна с 1686 года и получила название по прозвищу своего владельца князя Юрия Хохла Мещерского. В 1960 году деревня Хохловка была включена в состав Москвы и через некоторое время упразднена, однако название бывшей деревни до сих пор сохранено.

Расположение и транспортное обслуживание 
Улица Верхняя Хохловка пролегает вдоль железнодорожной линии ГЖД. Общественный городской транспорт по улице Верхняя Хохловка не проходит, но на соседней Нижегородской улице расположена конечная остановка Хохловка (а/м № 143).

Примечательные здания и сооружения 
По улице Верхняя Хохловка расположено 12 жилых домов и зданий.

По нечётной стороне 
 № 1/7 — Новое образование.
 № 15 — Коллегия юристов Легация.
 № 33 — Юристы Проф.
 № 35 — Детский сад № 1766.
 № 39/47 — Библиотека № 123 - структурное подразделение ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮВАО", Arsenicum, электрозаправка Tesla.
 № 39/47с2 — ГСК № 5.
 № 41 — Интернет-магазин и Магазин Бижутерии Bije.

По чётной стороне 
 По чётной стороне находится одно здание (№ 2с1).

Литература 
 Большая иллюстрированная энциклопедия Москва.

См. также 
 Нижняя Хохловка

Ссылки 
 Официальный портал ЮВАО Москвы
 Официальный сайт района Нижегородский

Улицы по алфавиту
Улицы Москвы